2 miejscowości w Polsce: 
 Gośniewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Gośniewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka